Plusieurs châteaux français portent le nom de château du Breuil :
 le Château du Breuil à Agonges, dans l'Allier ;
 le château du Breuil à Bonneuil, en Charente ;
 le château du Breuil au Breuil, en Saône-et-Loire ;
 le château du Breuil au Breuil-en-Auge, en Calvados ;
 le château du Breuil à Cheverny, en Loir-et-Cher ;
 le château du Breuil à Cissac-Médoc, en Gironde ;
 le château du Breuil à Collonges-la-Rouge, en Corrèze ;
 le château du Breuil à Garancières, en Yvelines ;
 le château du Breuil à Gennetines dans l’Allier ;
 le château du Breuil à Grives, en Dordogne ;
 le château du Breuil à Gueugnon, en Saône-et-Loire ;
 le château du Breuil à Iffendic, en Ille-et-Vilaine ;
 le château du Breuil à Peyrilhac, en Haute-Vienne ;
 le château du Breuil à Saint-Denis-la-Chevasse, en Vendée ;
 le château du Breuil à Saint-Paterne-Racan, en Indre-et-Loire ;
 le château du Breuil à Verteillac, en Dordogne.

Voir aussi 
 

Breuil